Сибирский университет — многозначный термин:

 Императорский Сибирский университет, ныне Томский государственный университет (Томск)
 Сибирский государственный медицинский университет — СибГМУ (Томск)
 Сибирский университет потребительской кооперации (Новосибирск)
 Сибирский государственный индустриальный университет (Новокузнецк)
 Сибирский федеральный университет — СФУ (Красноярск)
 Сибирский государственный университет науки и технологий (Красноярск)
 Сибирский государственный технологический университет (Красноярск)
 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (Иркутск)
 Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Новосибирск)
 Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (Омск)